Даву́д, Дау́д () — исламский пророк и праведник, через которого была ниспослана священная книга Забур. Упомянут в Коране 16 раз. Отец пророка Сулеймана. Отождествляется с библейским царём Давидом.

Биография 

Пророк Давуд являлся потомком пророка Якуба (Иакова) через его сына Яхуда (Иуду). После смерти пророка Мусы (Моисея), Аллах посылал к израильтянам пророков для того, чтобы они призывали народ к следованию заповедям Таурата (Торы), но со временем среди людей стала падать мораль, они отошли от Божественных законов и перестали слушать Божьих посланников. В наказание за все преступления, Бог направлял против них бедствия, в числе которых был Джалут (Голиаф) — царь племени амаликитян, который нанёс израильтянам поражения и изгнал их из части своих земель. Против Джалута выступил первый царь Израиля, Талут (Саул), который собрал сильную армию. В походе против амаликитян принял участие и пророк Давуд, который сразился с Джалутом и убил его на поле битвы.

Забур 
После смерти Талута, пророк Давуд стал вторым царем Израиля. Давуд правил на основании Божественных законов и был справедливым царём. Он создал государство, которое включало Палестину, Сирию и часть Аравийского полуострова. Столицей его государства стал Иерусалим (Кудс), в котором он начал строительство Иерусалимского Храма, которое было завершено в период царствования его сына Сулеймана (Соломона). Сделав Давуда своим пророком, Аллах послал ему священную книгу Забур (Псалтирь), которая была написана в красивом стихотворном поэтическом стиле. Забур подтвердил истинность Таурата и призывал следовать её заповедям. В нём содержатся наставления и этические предписания, но положения закона пророка Моисея не изменены. Забур являлся одним из четырёх исламских священных писаний написанных в виде книги.

Чудеса 
Пророк Давуд много времени посвящал молитвам, часто постился и поэтому Аллах сделал Давуда не только царём и пророком, но и даровал ему способность совершать чудеса. Когда он пел своим прекрасным голосом стихи Забура, птицы слетались к нему и вместе с ним пели псалмы. Давуду подчинялись камни, горы, птицы, дикие животные, он также мог без помощи огня лепить из обыкновенного железа любые вещи и формы.

См. также 
 Хазрати Довуд (Самарканд)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Давид